Burgstall Schlössle bezeichnet:

 Burgstall Schlössle (Bernstadt), abgegangene Burg in der Gemeinde Bernstadt im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg
 Burgstall Schlössle (Bopfingen), abgegangene Burg im Stadtteil Aufhausen der Stadt Bopfingen im Ostalbkreis in Baden-Württemberg
 Burgstall Schlössle (Elzach), Elzach, Landkreis Emmendingen in Baden-Württemberg
 Burgstall Schlössle (Donnersdorf), abgegangene Burg im Ortsteil Falkenstein der Gemeinde Donnersdorf im Landkreis Schweinfurt in Bayern
 Burgstall Schlössle (Treuchtlingen), abgegangene Burg im Ortsteil Haag in der Stadt Treuchtlingen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen in Bayern